Буан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Буан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Буан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж